Pelham kan syfta på

Personer
 
 Henry Pelham (1694–1754), brittisk statsman

Geografi

Kanada 

 Pelham, Ontario, ort,

USA 

 Pelham, Alabama, ort, Shelby County, 
 Pelham, Georgia, Mitchell County, 
 Pelham, Tennessee, Grundy County, 
 Pelham, Massachusetts, ort, Hampshire County, 
 Pelham, New Hampshire, ort, Hillsborough County, 
 Pelham, New York, Westchester County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar